CYP4X1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 509 амінокислот, а молекулярна маса — 58 875.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, гемом. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, мікросомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Цитохроми